Le mot Eurasia signifie « Eurasie » dans de nombreuses langues dont l'anglais, l'italien et l'espagnol (Eurásia en portugais).

 L'Eurasia est un gratte-ciel moscovite, achevé en 2013.
 L'Eurasia est une nation fictive dans le roman 1984 de George Orwell.
 Eurasia est une revue trimestrielle italienne de géopolitique.
 Eurasia : À la conquête de l'Orient est une série documentaire réalisée par Patrick Cabouat.
 Le tunnel Eurasia est un tunnel routier passant sous le Bosphore à Istanbul.